Заре́чное — село Тербунского района Липецкой области. Центр Зареченского сельского поселения.

География 
Стоит на левом берегу реки Олым.

История 
Возникло в XVIII веке под названием Кази́нка, позже отмечается в документах уже как село с церковью. В настоящее время от церкви Владимирской иконы Божией Матери остались лишь руины.

До 1963 года входило в состав Воловского района. В 1963 году Воловский район вошёл в состав Тербунского района, а в 1968 году село было переименовано в Заречное, так как в составе Тербунского района уже было село с названием Казинка. В 1965 году районы вновь разделились, а село, по настоянию жителей, осталось в составе Тербунского района.

Население

Известные уроженцы 
 Печерских, Михаил Федорович — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района